Het wereldkampioenschap korfbal in 2007 werd van 1 tot en met 10 november gehouden in het Tsjechische Brno. Zestien teams deden mee aan het toernooi dat voor de achtste keer werd gehouden. Het Nederlands korfbalteam prolongeerde de wereldtitel opnieuw ten koste van het Belgisch korfbalteam.

Kwalificatie 

Op basis van de ranglijst in de continentale toernooien werden zestien landen uitgenodigd:
 Gastland: Tsjechië
 Kampioen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika: de Verenigde Staten
 Kampioen van Afrika: Zuid-Afrika
 Top vier van het kampioenschap van Azië / Oceanië: Chinees Taipei, Australië, India en Hongkong
 Nog negen Europese landen: Nederland, België, Duitsland, Engeland, Catalonië, Rusland, Portugal, Polen en Hongarije
 
Hongkong sloeg de uitnodiging af en de nummer vijf van het continentale toernooi, China, werd uitgenodigd.

Eerste ronde
De nummers 1 en 2 uit elke groep gaan door naar de kampioensgroepen. De andere landen spelen verder in de verliezersgroepen. De landen werden ingedeeld op basis van de wereldranglijst.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde

Kampioensgroepen
De nummers 1 en 2 uit de groepen A en D spelen in groep E tegen elkaar, behalve tegen het team waar in de eerste ronde al tegen is gespeeld. Hetzelfde geldt in groep F voor de landen uit de groepen B en C. De nummers 1 en 2 uit elke groep gaan naar de halve finales. De andere landen naar de ronde om de plaatsen 5-8.

Groep E

Groep F

Verliezersgroepen 
De nummers 3 en 4 uit de groepen A en D spelen in groep G tegen elkaar, behalve tegen het team waar in de eerste ronde al tegen is gespeeld. Hetzelfde geldt in groep H voor de landen uit de groepen B en C. De nummers 1 en 2 uit elke groep gaan door naar de ronde om de plaatsen 9-12. De andere landen naar de ronde om de plaatsen 13-16.

Groep G

Groep H

Halve finales

Om plaats 1-4

Om plaats 5-8

Om plaats 9-12

Om plaats 13-16

Finalewedstrijden

Om plaats 15-16

Om plaats 13-14

Om plaats 11-12

Om plaats 9-10

Om plaats 7-8

Om plaats 5-6

Om plaats 3-4

Om plaats 1-2

Eindstand WK 2007

Kampioen

Externe links
 Officiële site
 Internationale korfbalorganisatie

Wereldkampioenschap korfbal
Korfbal in 2007
Korfbal
Sportevenement in Brno